Belejringen af Sevastopol kan henvise til

 Belejringen af Sevastopol (1854–1855), en belejring af byen under Krimkrigen
 Slaget om Sevastopol, et slag og en belejring af byen under 2. verdenskrig